Due unità della Royal Navy hanno portato il nome di HMS Shakespeare:

  – conduttore di flottiglia della classe Shakespeare, varato nel 1917 e radiato nel 1936.
  – sommergibile della classe S, varato nel 1941 e radiato nel 1946.